Muncel ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Muncel (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Muncel (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj

Siehe auch: Muncelu